Fish Hole Creek ist der Name folgender Flüsse:
 Fish Hole Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria), Queensland, Australien
 Fish Hole Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River (Gilbert River), Queensland, Australien

Siehe auch:
 Fish Creek (Begriffsklärung)